Pequeno, segundo a Língua Italiana;
Piccolo, um tipo de flauta, também conhecido como flautim;
Piccolo (Dragon Ball), personagem de Dragon Ball;
Piccolo Daimaoh, personagem de Dragon Ball;
Salvatore Lo Piccolo, mafioso italiano;
Il Piccolo, jornal italiano;
Felice Piccolo, futebolista italiano.